Ира́клия () — малый город в Греции. Расположен на высоте 30 м над уровнем моря, к юго-западу от города Сидирокастрон и к северо-западу от города Сере, на левом берегу реки Стримон, на Сересской равнине, к востоку от озера Керкини. Административный центр одноимённой общины в периферийной единице Сере в периферии Центральная Македония. Население 3786 человек по переписи 2011 года.

Город славится своими колбасами ().

История 
До 1926 года назывался Дзумайя (, ), что означает место пятничного базара от  — «пятница». В период османского владычества греки называли город Като-Дзумайя (Нижний) для отличия от города Ано-Дзумайя (Верхний) — современного болгарского города Благоевград. В 1926 году () город Дзумайя был переименован в Ираклию. Современное название город получил от древнего города Гераклея Синтика.

В ходе Первой мировой войны в 1915 году город был разрушен войсками Болгарии. Город был заново отстроен греками по проекту французских архитекторов  и . Первый камень нового города заложил премьер Элефтериос Венизелос 10 мая 1930 года.

Сообщество 
Сообщество Дзумайя () создано в 1920 году (). В 1926 году () переименовано в Ираклию. В сообщество входит ныне покинутая жителями деревня . Население 3786 человек по переписи 2011 года. Площадь 14,345 квадратных километров.

Население

Примечания 

Сере
Города Греции